Basinski ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Frank Basinski (* 1922), US-amerikanischer Baseball-Spieler
 Ruth Basinski († 1989), deutsche Musikerin und Holocaustüberlebende
 William Basinski (* 1958), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Dariusz Basiński (* 1967), polnischer Schauspieler und Dichter